

Toponyme 
 Reifferscheid, municipalité allemande située dans le land de Rhénanie-Palatinat

Patronyme 
 August Reifferscheid (1835-1887), archéologue et philologue classique allemand, père de Heinrich
 Heinrich Reifferscheid (1872-1945), peintre et graveur allemand, fils d'August